Água fria (Port.) of Agua fría (Sp.), letterlijk koud water, kan verwijzen naar: 

Água Fria (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Água Fria de Goiás, gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás
Agua Fria (New Mexico), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat New Mexico

Água Fria (rivier in Braço Menor), rivier in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
Agua Fria (rivier in Arizona), rivier in de Amerikaanse staat Arizona